Михаи́л Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Михаил Васильевич (1871—?) — русский полковник, георгиевский кавалер.
 Васильев, Михаил Васильевич (1909—1970) — полный кавалер ордена Славы.
 Васильев, Михаил Васильевич (1911—1978) — бригадир комплексной бригады Главленинградстроя, Герой Социалистического Труда.
 Васильев, Михаил Васильевич (1821—1895) — художник, академик Императорской Академии художеств.